Поздняя любовь:
 «Поздняя любовь» — пьеса Александра Островского.
 «Поздняя любовь» () — немецкая драма 1965 года, режиссёр К. Фрухтман.
 «Поздняя любовь» — советский телеспектакль 1968 года по пьесе А. Островского, режиссёр Горчаков Н. М.
 «Поздняя любовь» () — канадская драма 1980 года, режиссёр Ж. Дассен.
 «Поздняя любовь» — советская мелодрама 1983 года по пьесе А. Островского, режиссёр Л. Пчёлкин.
 «Поздняя любовь» — российская мелодрама 2012 года, режиссёр С. Алёшечкин.
 «Поздняя любовь» () — мексиканский телесериал 2004 года, режиссёр Л. Гарса.